Luciano Berti ist der Name folgender Personen:

* Luciano Berti (Kunsthistoriker) (1922–2010), italienischer Kunsthistoriker und Museumsdirektor 
 Luciano Berti (Unternehmer) (1931–2021), italienischer Unternehmer, Gründer der Ali Group